Термин "Скип" может означать:

 Скип — подъёмный, саморазгружающийся короб (клеть), служащий для подъёма сыпучих и мелкокусковых грузов, движущийся с помощью канатов по направляющим приспособлениям скипового подъёмника.
 Скип — капитан команды по кёрлингу, определяющий стратегию игры.